Нейолов () — російське прізвище. Трапляється також варіант написання Неєлов ().

Основою цього прізвища послужило мирське ім'я «Нейол» (), яке, в свою чергу, походить від костромського слова «Нейол» — «неудатний, нерозторопний», як пояснює в своєму словнику Володимир Даль. Таке ім'я вважалося охоронним, яке, згідно із забобонним звичаєм, що існував на Русі, давали дітям, щоб відвернути від них злі сили. Для того щоб не спокушати долю і відвести зло, дітям давалися імена зі значенням прямо протилежним тому, чого очікували або бажали батьки для дітей.

Перші документальні згадки про людей, що мали в корені прізвища «Нейол», датуються XV століттям. Так, із письмових джерел відомі Семен Нейол, холоп боярина Тучка Морозова (1481 рік) і рід Нейолових, представники якого жили в Новгороді і Дорогобужі (XVI—XVII століття).

Відомі носії:

 Нейолов Василь Іванович (1722 — 1789) — російський архітектор.
 Нейолов Ілля Васильович (1745 — 1793) — російський архітектор.
 Нейолов Петро Васильович (1749 — 1848) — російський архітектор.
 Нейолов Петро Іванович — український та російський архітектор XVIII ст.
 Нейолов Юрій Васильович ( 1952) — губернатор Ямало-Ненецького автономного округу.

 Нейолова Марина Мстиславівна ( 1947) — російська і радянська актриса.
 Нейолова Олена Сергіївна (1893—1970) — радянський літератор, дружина письменника Михайла Булгакова.

Джерела 

 Походження прізвища Нейолов
 Каталог прізвищ

Російські прізвища